Bonnac (Ariège)
 Bonnac (Cantal)
 Bonnac-la-Côte